Бобровская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Бобровская волость (Бобровский уезд) — в составе Воронежской губернии, Бобровский уезд
 Бобровская волость (Калужский уезд) — в составе Калужской губернии, Калужский уезд
 Бобровская волость (Рыльский уезд) — в составе Курской губернии, Рыльский уезд
 Бобровская волость (Екатеринбургский уезд) — в составе Пермской губернии, Екатеринбургский уезд
 Бобровская волость (Ирбитский уезд) — в составе Пермской губернии, Ирбитский уезд
 Бобровская волость (Самарский уезд) — в составе Самарской губернии, Самарский уезд
 Бобровская волость (Гдовский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии, Гдовский уезд
 Бобровская волость (Кашинский уезд) — в составе Тверской губернии, Кашинский уезд
 Бобровская волость (Змеиногорский уезд) — в составе Томской губернии, Змеиногорский уезд
 Бобровская волость (Белёвский уезд) — в составе Тульской губернии, Белёвский уезд
 Бобровская волость (Лебединский уезд) — в составе Харьковской губернии, Лебединский уезд